Le massacre de Konduga peut faire référence à deux massacres perpétrés par Boko Haram :
 le premier massacre de Konduga du ,
 le second massacre de Konduga du .